Ликино — топоним в России.

 Ликино — село в Судогодском районе Владимирской области.
 Ликино — деревня в Одинцовском городском округе Московской области.
 Ликино — посёлок в Гаринском городском округе Свердловской области.
 Ликино — деревня Ростовском районе Ярославской области.
 Ликино — микрорайон Ликина-Дулёва, бывшая деревня.
 Ликино — бывшая железнодорожная станция Большого Кольца МЖД в Ликине-Дулёве.

См. также 
 Ликино-Дулёво — город в Орехово-Зуевском городском округе Московской области.